ФК Каират () је казахстански фудбалски клуб из Алматија. Своје домаће утакмице игра на Централном стадиону у Алматију, капацитета 23.800 места. Клуб има две титуле првака државе, а Куп Казахстана је освајао чак седам пута док је једном био победник домаћег суперкупа.

Каират је дебитовао у групној фази Уефиних такмичења, када су се пласирали у премијерно издање Лиге конференција у сезони 2021/22.

Успеси 
 Премијер лига Казахстана
 Првак (3): 1992, 2004, 2020.

 Куп Казахстана
 Победник (9): 1992, 1996, 1999/00, 2001, 2003, 2014, 2015, 2017, 2018.
 Финалиста (3): 2004, 2005, 2016.

 Суперкуп Казахстана
 Победник (2): 2016, 2017.
 Финалиста (3): 2015, 2018, 2019.

 Прва лига Казахстана 
 Првак (1): 2009.

 Прва совјетска лига 
 Првак (2): 1976, 1983.

 СССР федерацијски куп
 Победник (1): 1988.

Каират у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт клуба 

К